Åsen (Noorwegen), een plaats in de Noorse gemeente Levanger
Åsen (Älvdalen), een plaats in de Zweedse gemeente Älvdalen